Истерн-Хайлендс (, ) — провинция Папуа — Новой Гвинеи, расположенная во внутренней части острова Новая Гвинея. В провинции проживает около 20 папуасских племен. Самое многочисленное из них — форе. Провинция Истерн-Хайлендс делится на 8 округов.

В Гороке — административном центре провинции находится один из 6 университетов Папуа — Новой Гвинеи — Университет Горока.

Примечания 

Провинции Папуа — Новой Гвинеи